John Biddle ist der Name folgender Personen:

* John Biddle (Unitarier) (1615–1662), englischer Unitarier
 John Biddle (Politiker) (1792–1859), US-amerikanischer Politiker
 John Biddle (Offizier) (1859–1936), US-amerikanischer Armeeoffizier
 John Biddle (Kameramann) (1925–2008), US-amerikanischer Kameramann